Kuźnica (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Sokólski
 Kuźnica (Podlachië), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in het district Sokólski, in de gemeente Kuźnica
 Kuźnica (Groot-Polen), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Kaliski
 Kuźnica (Koejavië-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in het district Świecki
 Kuźnica (Mazovië), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Przysuski
 Kuźnica (Opole), een dorp in de Poolse woiwodschap Opole, in het district Oleski
 Kuźnica (Pommeren), een dorp in de Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Pucki
 Kuźnica (Silezië), een dorp in de Poolse woiwodschap Silezië, in het district Częstochowski

Łódź
 Kuźnica (powiat Radomszczański), een dorp in de Poolse woiwodschap Łódź, in het district Radomszczański
 Kuźnica (powiat Wieluński), een dorp in de Poolse woiwodschap Łódź, in het district Wieluński
 Kuźnica (Rusiec), een dorp in de Poolse woiwodschap Łódź, in het district Bełchatowski, in de gemeente Rusiec
 Kuźnica (Zelów), een dorp in de Poolse woiwodschap Łódź, in het district Bełchatowski, in de gemeente Zelów
 Kuźnica (Nowa Brzeźnica), een dorp in de Poolse woiwodschap Łódź, in het district Pajęczański, in de gemeente Nowa Brzeźnica
 Kuźnica (Sulmierzyce), een dorp in de Poolse woiwodschap Łódź, in het district Pajęczański, in de gemeente Sulmierzyce